Yochelson ist der Familienname von:
 Ellis Yochelson (1928–2006), US-amerikanischer Paläontologe

Sonstiges:
 Yochelson Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika